Третий Клубный Мундиалито по пляжному футболу (или Клубный Кубок Мира) — это турнир по пляжному футболу, который прошел впервые на новом временном стадионе на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 10 — 17 ноября 2013 года. Два предыдущих турнира проходили в Прайя-ду-Сол на стадионе спортивного комплекса Арена Гуарапиранга (Arena Guarapiranga), расположенного недалеко от водохранилища Репереса де Гуарапиранга (Represa de Guarapiranga), находящегося в Сан-Паулу, Бразилия.

Участвующие команды 
Восемь команд подтвердили своё участие в турнире в этом году, что на четыре команды меньше, чем в прошлом году:

Процедура жеребьевки 
Жеребьевка восьми команд предположительно была проведена на неделе после 28 октября 2013 года.

Игроки 
Составы команд определяются следующими критериями: три игрока соответствующих стране клуба (выбираются заранее), три игрока от континентов (до двух из одной страны), игрок УЕФА / КОНМЕБОЛ (Южная Америка и Европа), игрок АФК / КАФ / КОНКАКАФ / ОФК (Азия / Африка / Северная Америка и Карибы / Океания) и игрок национальной сборной.

Составы 

Полный список составов всех команд-участниц можно найти на сайте BSWW. Так же составы команд опубликованы на сайте beachsoccer.ru.

Из-за неудачных сроков проведения турнира, игроки «Локомотива (Москва)» не смогли принять участие в турнире, так как восемь человек были вызваны на тренировочные сборы в национальную команду перед Межконтинентальным кубок по пляжному футболу 2013.

Единственным российским игроком на турнире был основной вратарь питерского «Кристалла» Иван Островский. Он выступал запасным вратарем бразильского клуба Васко да Гама, который занял третье место на турнире.

Групповая стадия 
Жеребьевка, разделившая команды на две группы по четыре команды, была проведена 21 октября 2013 года. Официальное расписание матчей было опубликовано 22 октября 2013 года.

Время начала всех матчей указано по местному времени Рио-де-Жанейро, (UTC-2).

Группа A

Группа B

Стадия плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Награды

См. также 
 Пляжный футбол
 Beach Soccer Worldwide

Примечания

Ссылки 
 Beach Soccer Worldwide 
 Beach Soccer Brasil (Portuguese)

Мундиалито по пляжному футболу
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
Ноябрь 2013 года
Спорт в Бразилии в 2013 году
Международные соревнования по пляжному футболу в Бразилии